Il Torneo di Viareggio 1978 è stata la trentesima edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo ed organizzato dalla CGC Viareggio. Ad aggiudicarsi il torneo è stata la Fiorentina per la quarta volta nella storia della competizione.

Le 16 squadre partecipanti arrivavano da 9 Paesi differenti e la maggior parte di esse, 8, dall'Italia. Per la prima volta il torneo ha visto la partecipazione di una rappresentanza asiatica, la cinese Beijing Youth

Squadre partecipanti

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 
 
 

Squadre europee
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
Squadre asiatiche
  Beijing Youth -

Formato
Le 16 squadre sono organizzate in 4 giorni all'italiana. Le due prime classificate di ogni girone si classificano ai quarti di finale.

Fase a Gironi

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Fase a eliminazione diretta

Finale

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1978
Torneo di Viareggio